Бамбуковые дятлы () —  род птиц  семейства дятловых. Распространены в Южной и Юго-Восточной Азии. Естественной средой обитания являются субтропические и тропические влажные низинные и горные леса.

Описание 
Эти три вида представляют собой небольших дятлов размером чуть больше большого пестрого дятла с небольшим хохолком, мягким и широким хвостом и коротким, слегка изогнутым на гребне, зубчато заостренным и широким у основания клювом. У всех видов всего три пальца примерно одинаковой длины. Эти дятлы в целом довольно невзрачно окрашены, преобладают оттенки зелёного, клюв желтоватый. Половой диморфизм в отношении окраски выражен незначительно; у самцов на верхней части головы есть красные участки, которых нет у самок.

Классификация 
В состав рода включают три вида:

Примечания

Литература 
 
 

Роды птиц
Дятловые